Трунов Дмитро Володимирович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Трунов Ігор Сергійович — український спортсмен, веслувальник на байдарках і каное, срібний призер літньої Універсіади у Казані.
 Трунов Сергій Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища